állatok
Karvaly, madár
Karvalybagoly
Karvalykeselyű	
Karvalyposzáta
Karvalysas
Karvalyvércse
település
Karvaly, település Szlovákiában